Arianne Baggerman
 Arianne Beckers
 Arianne Martell
 Arianne Zucker

Zie ook 
 Ariane
 Ariadne